Doumenc je priimek več oseb:
 Joseph-Edouard-Aimé Doumenc, francoski general
 Philippe Doumenc, francoski skladatelj